João Víctor Saraiva, noto come Madjer – giocatore di beach soccer angolano naturalizzato portoghese
 Rabah Madjer – allenatore di calcio ed ex calciatore algerino